Pfarrkirche Wölfnitz bezeichnet:

 Pfarrkirche Klagenfurt-Wölfnitz
 Pfarrkirche Wölfnitz an der Saualpe